Chippendale kan syfta på:

 Chippendale – en brittisk designstil för möbler, bestick och serviser
 Thomas Chippendale (1718-1779) Chippendale-stilens upphovsman
 Chippendale (del av en befolkad plats i Australien) – en ort i New South Wales
 Chippendale Creek – ett vattendrag i Queensland